Pollarolo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Pollarolo (1676–1746), italienischer Komponist des Barock
 Carlo Francesco Pollarolo (1653–1723), italienischer Opernkomponist